Jirásek, Jirasek:
 Alois Jirásek, czeski pisarz i dramaturg
 Arnold Jirásek, czechosłowacki lekarz, chirurg i neurochirurg

Zobacz też 
 Jurasik